Росета има више значења:

 Росета, Ла Тристеза (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Росета, Ла Тристеза (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику